kommutátor: csoportelméleti fogalom
kommutátor: gyűrűelméleti fogalom
kommutátor: az elektromos gépek forgórészében indukált váltakozó feszültségek egyenirányítására alkalmas berendezés
kommutátor: mérőműszerek közös bemenő eleme, mely meghatározott sorrendben kapcsolja az egyes mérendő jellemzőket; méréspontváltó